Tschaly  ist ein slawischer Familienname.

Namensträger 

 Alexei Michailowitsch Tschaly (* 1961), russischer Politiker
 Timofei Jurjewitsch Tschaly (* 1994), russischer Hürdenläufer

Siehe auch:
 Tschalyj

Familienname
Slawischer Personenname